

Cancelleria 
 9B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 9B – codice vettore IATA di AccessRail

Televisione 
 9B – serie televisiva statunitense del 1988
 9B – film TV diretto da James Swan nel 1986

Arrampicata 
 9b – Altissimo grado dell'arrampicata sportiva in falesia.